Shu Tao kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Pak Chau, ö,

Kina 

 Tree Island (ö i Kina), 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar